Beim Löwen ist der Name von Orten:

 Beim Löwen (Breitnau), Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Beim Löwen (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Ortsteil der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg